Examen kan syfta på:

Examen – ett muntligt eller skriftligt kunskapsprov, men även ett formellt bevis på en viss kunskap
Examen - Ett skolminne av Gösta Roosling – en film från 1942 av Gösta Roosling
Examen (film) – en TV-film från 1985 regisserad av Kjell Sundvall